Абулхайр (Абулхаир, Абу-л-хайр):
 Абулхайр-хан (Младший жуз) (1693−1748) — чингизид, хан Младшего жуза с 1718 по 1748.
 Абулхайр-хан (Узбекское ханство) (1412−1468) — хан государства кочевых узбеков с 1428 по 1468 годы, из династии шибанидов, потомков чингизидов.
 Карт-Абулхайр-хан (Старший жуз) (1687—1730) — чингизид, хан Старшего жуза с 1718 по 1730.

См. также 
 Абулхаир-султан (ок. 1475—1511) — султан Казахского ханства.
 Абулхайр-султан (1530—1578) — султан Бухарского ханства.
 Абдул-Хаир (род. около 1575) — сын сибирского царя Кучума от восьмой жены Чепшан.